Caucasia kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Caucasia (ort), Antioquia, 
 Caucasia (kommun), Antioquia,